Nettoyage à sec est une technique de nettoyage de vêtements
 Nettoyage à sec est un film français d'Anne Fontaine sorti en 1997